Тезапа има више значења:

 Тезапа (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тезапа (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику